Gråharu kan syfta på följande platser:

Finland 

 Gråharu (vid Jungfruskär, Korpo), Åboland, 
 Gråharu (vid Aspö, Korpo), Åboland, 
 Gråharu, Nagu, Åboland,

Se även
Gråharun
Gråharuna
Gråhara (olika betydelser)

Robotskapade Finlandförgreningar